Urban Gad kan syfta på:

* Urban Gad (1841–1920), dansk sjömilitär
 Urban Gad (1879–1947), dansk regissör och manusförfattare